Леѝни (;  или Leynì, Леинѝ) е град и община в Метрополен град Торино, регион Пиемонт, Северна Италия. Разположен е на 245 m надморска височина. Към 1 януари 2020 г. населението на общината е 16 477 души, от които 1139 са чужди граждани.
Ударението на името на града не е ясно. Традиционното име на пиемонтски е ударен на последната гласна (Leynì), но в 1939 г. фашисткото управление решава да измени названието според програмата си на италианизация, и ударението се премества на предпоследната сричка, според законите на общата италианска ортография. Обитателите на Леини никога не са спрели да произнасят името с последната ударена сричка, така днес съществуват различни произношения и написани названия, тъй като крайното ударение трябва да се написва според италианската ортография.

Източници

Външни препратки 
 Уебсайт на общината

Торино (провинция)
Градове в Пиемонт